Sergio Díaz (né le 4 avril 1981 à Boston dans le Massachusetts) est un danseur et acteur américain d'origine mexicaine, notamment actif sur la scène française.

Biographie

Une enfance athlétique 
Né d'un père mexicain et d'une mère américaine chanteuse de jazz, Sergio Díaz emménage à Cannes en 1988.

Durant son enfance, il pratique divers sports (judo, volley, basket) avant de débuter la danse à quatorze ans.

Une formation variée 
En 1994, il intègre l'école Création Danse d'Annie Oggero, à Grasse : il y étudiera le jazz, la danse contemporaine, classique et le hip-hop.

En 1996, il intègre le prestigieux Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower. C'est dans cet établissement qu'il rencontre le chorégraphe Redha.

Durant ses années étudiantes, il incarne notamment Bernardo dans une adaptation de West Side Story.

Diversité et rôles majeurs 
Dès 1999, il intègre la compagnie d'Angelin Preljocaj et se produit à travers le monde. On le retrouve à la distribution d'Helikopter, Le Sacre du printemps, MC 14/22 (Ceci est mon Corps) ou encore Paysage après la bataille, Personne n'épouse les méduses, Centaures, Roméo et Juliette...

En 2003, de retour en France, il retrouve Redha qui l'engage pour Les Demoiselles de Rochefort. Ce dernier souligne « son talent inné pour le chant et ses qualités de danseur ». Il y joue Bill, le forain incarné par George Chakiris, dans le film de 1967. Son duo avec Nuno Resende est salué, notamment par Le Monde : Díaz et Resende « campent des forains beaucoup moins falots que dans la version originale » et « font plus penser aux Etoiles Noires, les rebelles de Starmania, qu'aux animateurs d'une kermesse dominicale ». Jean-Luc Wachthausen, du Figaro, affirme que « dans cette troupe très homogène, se détachent quelques personnalités comme Nuno Resende et Sergio Díaz », notamment sur le titre Toujours jamais.

En 2004, il décroche le rôle de Martin Harrison dans Chicago et se produit au Casino de Paris. L'adaptation est signée Laurent Ruquier avec, en tête d'affiche, Stéphane Rousseau et Véronic Dicaire.

Après cette excursion auprès de la scène populaire française, il réintègre la compagnie Preljocaj. Le chorégraphe lui offre le rôle du Prince dans son Blanche Neige, production de grande envergure à laquelle collabore Jean-Paul Gaultier. Díaz réitèrera cette interprétation majeure à de nombreuses reprises, sur neuf années. Dès ses prémices, L'Express souligne la maestria de son duo phare avec Nagisa Shirai : « belle présence de Nagisa Shirai, le prince [est] interprété par l'excellent Sergio Díaz. [...] Preljocaj dispose d'une compagnie de danseurs de forte personnalité et de grande qualité. Sa diversité fait son charme, un charme piquant, actuel, métissé ». Echo similaire du côté de ResMusica : « La danse entamée par la superbe Nagisa Shirai et l’athlétique Sergio Díaz est à ce moment-là éblouissante, tant leurs corps se mêlent et s’entremêlent dans une fusion érotique jubilatoire ».

En 2010, il retrouve Preljocaj pour l'un des rôles majeurs de sa nouvelle création, Suivront mille ans de calme. A la troupe moderne de Preljocaj se mêlent les danseurs du Bolchoï ; Díaz partage l'affiche avec Anastasia Vinokur. De son propre aveu, Díaz a appris sur cette production « la patience, le fait de se laisser surprendre par les autres. [...] Le plus difficile, c'est de se régénérer en permanence ». Dans ce même entretien accordé à La Provence, il affirme que la danse contemporaine est vivante et « se peaufine chaque jour ».

Courant 2018, il rejoint La Déclaration, une création originale du chorégraphe Sylvain Groud et du groupe jazz Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance. Le spectacle se joue à l'Espace 1789 de Saint-Ouen.

En parallèle, il élabore les chorégraphies pour la tournée chinoise de Gone with the Wind.

Spectacles 

 2000 : MC 14/22 (Ceci est mon corps) d'Angelin Preljocaj  : danseur
 2001 : Le Sacre du printemps d'Angelin Preljocaj  : danseur
 2001 : Helikopter d'Angelin Preljocaj : danseur

 2003 : Les Demoiselles de Rochefort de Redha : Bill
 2004 : Chicago : Martin Harrison
 2006 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2013 / 2014 / 2016 / 2018 : Blanche Neige d'Angelin Preljocaj : le Prince
 2007 / 2015 : Empty moves (parts I & II) d'Angelin Preljocaj : danseur
 2010 : Suivront mille ans de calme d'Angelin Preljocaj : danseur
 2013 / 2014 : Les Nuits d'Angelin Preljocaj : danseur
 2013 : Eldorado d'Angelin Preljocaj : danseur
 2018 : La Déclaration de Sylvain Groud : danseur
 2018-2019 : Gone with the Wind : chorégraphe

Filmographie 

 2007 : Blanche Neige d'Angelin Preljocaj (captation du ballet) : le Prince
 2013 : Portrait of a Man d'Audrey Mascina (court-métrage)
 2014 : Les Demoiselles de Rochefort de Gilles Amado (captation du spectacle) : Bill
 2016 : Pavillon noir de Pierre Coulibeuf (court-métrage d’après une création spéciale d'Angelin Preljocaj)
 2016 : Polina, danser sa vie de Valérie Müller et Angelin Preljocaj : Sergio

Notes et références

Liens externes 

 Ressources relatives à l'audiovisuel : (en) Internet Movie Database

Danseur américain du XXIe siècle
Acteur américain
Naissance à Boston
Danseur de comédie musicale
Chanteur de comédie musicale